

Toponyme
 Santeuil, commune française d'Eure-et-Loir
 Santeuil, commune française du Val-d'Oise

Patronyme
 Santeuil, un auteur, compositeur, interprète français.
 Jean-Baptiste Santeuil (1630-1697), un poète français néolatin.

Autre
 Jean Santeuil, un roman de Marcel Proust

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France